Friedrich Wilhelm Pixis ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Pixis (Organist) (1755–1805), deutscher Organist und Komponist 
 Friedrich Wilhelm Pixis (Geiger) (1785/1786–1842), deutscher Geiger und Komponist